Maj steht für:
 Major als Dienstgrad
 Maj (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls in der Ralik-Kette im ozeanischen Staat der Marshallinseln (RMI)

Maj ist der Familienname folgender Personen:
 Bogusław Maj (* 1960), polnischer Eishockeyspieler
 Bronisław Maj (* 1953), polnischer Lyriker, Essayist und Übersetzer
 Fabio Maj (* 1970), italienischer Skilangläufer

 Máj steht für:
 Máj, deutsch Mai, tschechisches Versepos von Karel Hynek Mácha (1836)
 Obchodní dům Máj, kurz Máj, Einkaufszentrum in Prag

maj steht für:
 Jalapa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Mazatekischen in Mexiko

 MAJ steht für:
 Flughafen Marshallinseln (IATA-Code), Flughafen im mittleren Ozeanien
 Mouvement autonomiste jurassien, politische Bewegung in der Schweiz

Siehe auch:
 Mai (Begriffsklärung)
 May
 Mei
 Mey

Abkürzung